Als Weltmeisterschaft 1988 oder WM 1988 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1988 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1988
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1988
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1988
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1988
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1988
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1988
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1988
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1988
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1987/88
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1988/89
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1988
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1988
 Fechtweltmeisterschaften 1988
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1988
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaft 1988, siehe Olympische Winterspiele 1988/Freestyle-Skiing
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1988
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1988
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1988
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1988
 Rallye-Weltmeisterschaft 1988
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1988
 Ruder-Weltmeisterschaften 1988
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1988
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1988
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1988
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1988
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1988
 Squash-Weltmeisterschaft 1988
 Superbike-Weltmeisterschaft 1988
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1988
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1988
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1988

!
Weltmeisterschaften nach Jahr